

Pessoas
Leighton Meester
Jim Leighton
Leighton Baines
Edmund Leighton

Localidades
Leighton (Alabama)
Leighton (Iowa)

Desambiguação